Dans le domaine militaire,  peut désigner :

d'infanterie de la Deutsches Heer
  de la Garde de la Deutsches Heer
  d'infanterie bavaroise de l'armée bavaroise rattachée à la Deutsches Heer
  de réserve de la Deutsches Heer
  d'infanterie de la Reichswehr
  d'infanterie de la Wehrmacht
  de montagne
  de chasseurs
  d'infanterie légère
 5e Panzerdivision
  Panzerdivision SS Wiking 
  de chasse aérienne
  aérienne
  de campagne de la Luftwaffe
  parachutiste

(Première Guerre mondiale)
  (Seconde Guerre mondiale)

Division blindée
  Division du Canada

d'infanterie

d'infanterie

blindée
  d'infanterie

d'infanterie
  d'infanterie nord-africaine
  d'infanterie coloniale
  de cavalerie
  légère de cavalerie
  blindée

d'infanterie de l'armée impériale japonaise
  de la Marine impériale japonaise

d'infanterie
  de fusiliers

d'infanterie
  d'infanterie indienne